

Cinema 
 I magnifici sette (The Magnificent Seven) – film del 1960 diretto da John Sturges
 I magnifici 7 (The Magnificent Seven) – film del 2016 diretto da Antoine Fuqua

Musica 
 The Magnificent 7 – album dei Supremes e dei Four Tops del 1970
 The Magnificent Seven – singolo dei Clash del 1981

Televisione 
 I magnifici sette (The Magnificent Seven) – serie televisiva statunitense
 I magnifici sette (The Magnificent Seven) – episodio della terza stagione della serie televisiva Supernatural

Pagine correlate 
 Magnificent Seven